Karies (von  ‚Morschheit‘, ‚Fäulnis‘) steht für
 Zahnkaries, in der Zahnmedizin der akute oder chronische Zerfall der harten Substanz der Zähne
 Knochenkaries (auch Knochenfraß), in der Orthopädie und Chirurgie eine entzündliche Erkrankung der Knochen mit Zerstörung von Knochengewebe, besonders bei Knochentuberkulose

Karies ist außerdem
 eine Schreibweise des Ortes Karyes, Hauptort des autonomen Mönchsgebiets Athos
 der Familienname des Baumeisters Nikolaus Karies (fl. 1558–1587)

Siehe auch: